Но́вые Пара́ты () — село в Волжском районе Республики Марий Эл. Входит в Большепаратское сельское поселение.

Название 
Марийское название Шарача возникло от названия одноимённой речки, притока реки Парат. В переводе с марийского языка шара (шор, шур, шар) — это «река или водный поток».

История 
Новые Параты ведут историю с села Большие Параты, которое включало себя Старые Параты и являлось административным центром Большепаратской сотни. В середине XIX века в Старых Паратах сгорела деревянная церковь, а новую решили построить на новом месте, отсюда произошло название Новые Параты. Каменное здание церкви во имя святого Димитрия Солунского было построено к 1861 году. Со строительством церкви административный центр переместился в Новые Параты.

Население

Примечания

Литература 
 Айплатов Г. Н. История Марийского края с древнейших времён до конца XIX века: Учебное пособие. — Йошкар-Ола, 1994.

Ссылки 
 Информационный ресурс Республики Марий Эл «12rus.ru»

Населённые пункты Волжского района Марий Эл